Musica sacra steht für:

 Kirchenmusik
 Musica sacra (Zeitschrift), Zeitschrift für Kirchenmusik
 Musica sacra (Sammlung), Herausgeber Franz Commer
 Festival Musica Sacra, Kirchenkonzertfestival in Niederösterreich

Siehe auch:
 Raccolta di musica sacra, Sammlung alter Kirchenmusik